Никола́й Ба́сов:
*Басов, Николай Владленович (род. 1954) — российский писатель-фантаст.
 Басов, Николай Геннадиевич (1922—2001) — советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1964).
 Басов, Николай Иванович (1924—2012) — учёный, педагог высшей школы СССР и РФ, ректор МИХМ (1971—1990).